«Breathe In. Breathe Out.» — п'ятий студійний альбом американської поп-співачки Гіларі Дафф. В США вийшов 12 червня 2015 року.

Список композицій 

Примітки
 вказує на співпродюсера
 вказує на продюсера вокалу
 вказує на додаткового продюсера
 вказує реміксера
"Confetti" містить частину пісні Белінди Карлайл "Heaven Is a Place on Earth", написана Ріком Новелсом та Еллен Шиплі.

Чарти

Історія релізів 

Примітки
 В США розширене видання Breathe In. Breathe Out. було доступним лише в магазинах Target, а 2 бонусних треки не входили у видання для Fanjoy.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Гіларі Дафф 

Альбоми Гіларі Дафф
Альбоми RCA Records